Юния Клавдилла или Юния Клавдия (; около 17 — 36 гг.) — первая жена Калигулы.

Биография 

Отцом Клавдиллы был консул-суффект 15 года Марк Юний Силан. В 33 году она вышла замуж за будущего императора Калигулу в Анции. Около 36 года Клавдилла умерла при родах. Есть некоторые другие датировки её смерти — 34 год, 37 год.

Примечания

Ссылки 
 

Жёны Калигулы
Умершие при родах